Biston insularia är en fjärilsart som beskrevs av Thierry-mieg 1886. Biston insularia ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
insularia